Du Puy ist der Familienname folgender Personen:

 François Du Puy (1450–1521), französischer Jurist, Kanoniker, Geistlicher, Mönch und Humanist des Spätmittelalter 
 Jean Baptiste Édouard Du Puy (um 1770–1822), Geiger, Sänger, Dirigent und Komponist
 Raymond du Puy (1083–1158/1160), französischer Adliger, Großmeister des Johanniterordens
 René du Puy-Montbrun, seigneur de Villefranche et de la Jonchère (1602–1659), Obrist des Dreißigjährigen Kriegs

Siehe auch:
 Dupuy
 Le Puy
 Puy (Begriffsklärung)